Gyöngyösi est un nom d'origine hongroise pouvant désigner :
 István Gyöngyösi (1629-1704), poète et avocat hongrois
 Márton Gyöngyösi (1977-), homme politique hongrois
 Le district de Gyöngyös (en hongrois : Gyöngyösi járás) est un district du comitat de Heves en Hongrie.
 Gyöngyösi utca, une station du métro de Budapest
 Gyöngyösi KK est un club de handball, situé à Gyöngyös en Hongrie